Tangua kan syfta på:

Brasilien 

 Tanguá (kommun), Rio de Janeiro, 
 Tanguá (ort), Rio de Janeiro,

Colombia 

 Tangua (kommun), Nariño, 
 Tangua (ort), Nariño,